Csehország
  Vlachovice, község a Zlíni járásban
  Vlachovice, község a Žďár nad Sázavou-i járásban